Bauwens ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Bauwens (1892–??), belgischer Ruderer
 Paul Bauwens-Adenauer (* 1953), deutscher Architekt und Geschäftsmann
 Peco Bauwens (1886–1963), deutscher Fußballspieler, -schiedsrichter und -funktionär
 Raymond Bauwens (1876–??), belgischer Segler
 René Bauwens (1894–1959), belgischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Tony Bauwens (1936–2009), belgischer Jazzpianist 
 Ward Bauwens (* 1993), belgischer Schwimmer

Siehe auch:
 Bouwens
 Bouwensz